Die PDC Women’s Series 2021 war die zweite Austragung der Damen-Turnierserie der Professional Darts Corporation (PDC). Sie wurde vom 25. September bis zum 24. Oktober 2021 in Milton Keynes und erneut in Barnsley ausgetragen.

Die Siegerin und Zweitplatzierte der PDC Women’s Series Order of Merit qualifizierten sich für die PDC World Darts Championship 2022. Zusätzlich wurden außerdem zwei Plätze für den Grand Slam of Darts 2021 vergeben.

Ereignisse im Vorfeld 
Nachdem im Vorjahr erstmals eine Women’s Series, bestehend aus vier Turnieren, ausgetragen wurde, hat die PDC am 27. Juli 2021 verkündet, dass das Konzept fortgeführt werden soll. Dabei wurde bekanntgegeben, dass es insgesamt zwölf Turniere an drei Wochenenden ausgetragen werden sollen. Das Erste davon hätte ursprünglich am 28. und 29. August 2021 im H+ Hotel in Niedernhausen und damit erstmals in Deutschland ausgetragen werden sollen. An den beiden anderen Wochenenden hätte jeweils ein Platz für den Grand Slam of Darts ausgespielt werden sollen.

Am 19. August 2021 wurde jedoch bekanntgegeben, dass der Termin in Niedernhausen nicht wahrgenommen werden kann, da die Anmeldezahlen zu niedrig waren. Laut PDC Chief Executive Matt Porter gab es bis zu diesem Zeitpunkt 22 Spielerinnen mehrheitlich aus dem Britischen Raum, welche sich für das Wochenende registriert haben. Stattdessen hat man sich dafür entschieden, diese Turniere auf die anderen beiden Wochenenden zu verteilen, sodass pro Turniertag drei verschiedene Events stattfinden sollen. An beiden Wochenenden würde damit ein Startplatz für den Grand Slam vergeben werden.

Am 22. September wurde das Teilnehmerfeld für das erste Wochenende verkündet.

Format 
Die Turniere wurden im K.-o.-System gespielt. Bis zum Viertelfinale galt der Modus best of 7 legs, im Halbfinale und Finale wurde auf best of 9 legs erhöht.

An den Turnieren teilnehmen konnte jede weibliche Dartspielerin, welche zum Zeitpunkt des Turniers das 16 Lebensjahr vollendet hatte.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich pro Turnier unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der PDC Women’s Series-Turniere ab dem Viertelfinale.

PDC Women’s Series 1 
Datum: 25. September 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 2 
Datum: 25. September 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 3 
Datum: 25. September 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 4 
Datum: 26. September 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 5 
Datum: 26. September 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 6 
Datum: 26. September 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 7 
Datum: 23. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 8 
Datum: 23. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 9 
Datum: 23. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 10 
Datum: 24. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 11 
Datum: 24. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 12 
Datum: 24. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series Order of Merit 
Das Preisgeld aller Turniere bildete eine Rangliste. Die ersten beiden Plätze dieser Order of Merit qualifizierten sich für die PDC World Darts Championship 2021. Zusätzlich darf die Top 8 der Order of Merit ohne die Entrichtung eines Startgeldes an der PDC Qualifying School 2022 teilnehmen.

Order of Merit Turniere 1 bis 6 
Die Führende der Order of Merit nach den ersten sechs Turnieren sicherte sich den ersten Startplatz beim Grand Slam of Darts 2021.

Order of Merit Turniere 7 bis 12 
Auch die Preisgelder des zweiten Wochenendes bildeten am Ende eine eigene Rangliste, deren Führende einen Startplatz beim Grand Slam erhielt. Da Fallon Sherrock jedoch bereits qualifiziert war, ging dieser Platz an die Zweitplatzierte.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Im Folgenden werden die Ergebnisse aller Deutschsprachigen Teilnehmerinnen aufgelistet.

Weblinks 
 PDC Women's Series 2021 auf dartn.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021